Targovisjte (oblast); een oblast in Bulgarije
Targovisjte (stad); een stad in Bulgarije en de hoofdstad van de gelijknamige oblast
Targovisjte (gemeente); een gemeente in Bulgarije
Targovisjte; een dorp in de gemeente Tsjoeprene, oblast Vidin